Borodzicze (obwód grodzieński)
 Borodzicze (obwód brzeski)